18-й чемпионат России по хоккею с мячом проходил с 16 ноября 2009 года по 31 марта 2010 года. Сыграно 287 матчей, забито 2492 мяча.

Высшая лига

Первый этап (регулярный чемпионат) 

1. Матч «Старт» (Нижний Новгород) − «Зоркий» (Красногорск) не состоялся из-за необеспечения условий для его проведения. Команде «Старт» засчитано техническое поражение.

Второй этап (плей-офф) 

1. Выделены команды, победившие в парах.

2. Курсивом выделены команды, на чьих полях проводились первые матчи.

1/4 финала. 17 и 19 марта
 
 «Родина» (Киров) — «Динамо» (Москва) — 5:10; 4:14
 «Сибсельмаш» − «Зоркий» (Красногорск) − 3:7; 5:6.
 «Динамо-Казань» (Казань) − «Енисей» (Красноярск) − 3:3; 3:6.
 «Байкал-Энергия» (Иркутск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 1:7; 2:6.

1/2 финала. 22, 24 и 25 марта

 «Кузбасс» (Кемерово) — «Динамо» (Москва) — 4:5, 8:13.
 «Енисей» (Красноярск) − «Зоркий» (Красногорск) − 5:2; 3:7; 2:3.

Финал. 28 и 30 марта

 «Зоркий» (Красногорск) − «Динамо» (Москва) — 5:12; 5:9.

Сводная таблица чемпионата

Составы команд и статистика игроков 

Чемпионы России
 1. «Динамо» (Москва) (18 игроков): Денис Половников (20; −58; 0), Кирилл Хвалько  (21; −91; 0) − Павел Франц (35; 6; 41), Андрей Золотарёв (35; 5; 7), Василий Грановский  (11; 2; 0), Ринат Шамсутов (38; 25; 48), Александр Тюкавин (37; 17; 26), Максим Чермных (30; 20; 20), Юрий Погребной (35; 7; 12), Дмитрий Савельев (36; 2; 3), Иван Максимов (37;, 41; 41), Дмитрий Попутников (38; 3; 9), Евгений Хвалько (38; 5; 10), Виталий Клюшанов (29; 4; 5), Михаил Свешников (33; 19; 56), Кирилл Петровский (33; 30; 15), Евгений Иванушкин (38; 113; 11), Сергей Обухов (38; 104; 19). 1 мяч в свои ворота забил Александр Антипов («Кузбасс»).

Серебряные призёры
 2. «Зоркий» (Красногорск) (21 игрок): Антон Ахмеров (22; −69; 0), Михаил Лебедев (18; −58; 0) − Юрий Логинов (37; 32; 3), Олег Чубинский (35; 0; 0), Пётр Захаров (38; 16; 8), Павел Нивин (35; 0; 0), Константин Волочугин (37; 0; 3), Сергей Бурлаков (38; 6; 24), Роман Козулин (36; 3; 2), Дмитрий Логинов (38; 12; 32), Денис Котков (36; 20; 13), Николай Ануфриев (38; 5; 4), Юрий Шардаков (34; 19; 10), Юрий Радюшин (38; 27; 8), Пётр Цыганенко (38; 33; 5), Алексей Доровских (38; 21; 21), Максим Пьянов (38; 14; 2). В составе команды также выступали Антон Биссинг (9; 0; 0), Вадим Васильев (9; 0; 0), Геннадий Бочкарёв (5; 0; 0) и вратарь Денис Гутаренко (6; −9; 0), .

Бронзовые призёры
 3. «Енисей» (Красноярск) (23 игрока): Роман Черных (25; −65; 2), Евгений Борисюк (16; −31; 0) − Алексей Щеглов (37; 7; 6), Иван Щеглов (37; 5; 2), Юрий Викулин (36; 13; 25), Вячеслав Вдовенко (21; 6; 5), Евгений Швецов (35; 6; 7), Антон Нагуляк (35; 1; 3), Олег Толстихин (37; 3; 4), Олег Земцов (36; 5; 7), Артём Иванов (36; 0; 1), Вячеслав Маркин (37; 5; 18), Артём Бондаренко (37; 54; 9), Сергей Ломанов-мл. (35; 73; 20), Алексей Садовский (34; 6; 3), Анатолий Суздалев (36; 9; 25), Антон Оппенлендер (29; 1; 0), Сергей Почкунов (37; 26; 9). В составе команды также выступали Сергей Большаков (6; 1; 0), Вячеслав Швецов (5; 1; 0), Алан Джусоев (1; 0; 0) и Кирилл Магасумов (1; 0; 0).

 4. «Кузбасс» (Кемерово) (28 игроков): Роман Гейзель (25; −83; 0), Сергей Морозов (14; −50; 0) − Денис Борисенко (35; 2; 2), Семен Козлов (26; 1; 2), Максим Сергеевич Семёнов (35; 1; 0), Сергей Дубинин (35; 0; 1), Павел Булатов (36; 0; 1), Виктор Чернышёв (36; 21; 10), Александр Ким (22; 1; 4), Вячеслав Морзовик (34; 0; 10), Дмитрий Завидовский (36; 8; 27), Николай Кадакин (15; 8; 2), Павел Тетерин (36; 9; 42), Денис Игошин (14; 0; 1), Александр Антипов (34: 2; 2), Денис Криушенков (21; 16; 9), Дмитрий Стариков (35; 11; 5), Иван Лебедев (21; 2; 1), Павел Рязанцев (25; 61; 18), Егор Шицко (26; 4; 4), Сергей Тарасов (35; 20; 2), Вадим Стасенко (36; 52; 11). В составе команды также выступали Максим Дмитриевич Семёнов (8; 0; 0), Илья Ермолов (2; 0; 0), Дмитрий Иванов (2; 0; 0), Станислав Мансуров (8; 1; 0), Владислав Тарасов (2; 0; 0) и вратарь Артём Стародид (3; −1; 0).

 5. «Байкал-Энергия» (Иркутск) (24 игрока): Алексей Савельев (18; −64; 0), Денис Рысев (16; −61; 0) − Анатолий Голубков (28; 3; 0), Александр Захваткин (29; 0; 0), Максим Блем (34; 3; 4), Андрей Веселов (34; 1; 6), Виктор Черных (25; 0; 0), Юрий Тимофеев (22; 0; 0), Шадрин Евгений (34; 3; 19), Андрей Ковалёв (33; 8; 1), Сергей Артёменко (34; 3; 4), Павел Дубовик (32; 11; 11), Максим Гавриленко (31; 16; 18), Максим Кошелев (34; 5; 5), Александр Егорычев (25; 2; 0), Александр Насонов (34; 52; 16), Роман Мурзин (33; 17; 4), Константин Савченко (34; 6; 18), Андрей Герасимов (30; 9; 3), Евгений Яковлев (27; 7; 2). В составе команды также выступали Денис Нохрин (5; 1; 0), Никита Ерахтин (2; 0; 0), Нурмамед Шафиев (1; 0; 0) и вратарь Олег Токарев (1; −2; 0). По 1 мячу в свои ворота забили Иван Пучков («Строитель») и Вячеслав Морзовик («Кузбасс»).

 6. «Динамо» (Казань) (23 игрока): Андреас Бергвалл (23; −74; 0), Александр Темников (12; −25; 0) − Петтери Лампинен (33; 9; 11), Константин Поскрёбышев (32; 3; 2), Олег Хайдаров (30; 1; 9), Алексей Чижов (33; 0; 2), Александр Усов (34; 2; 0), Андрей Мороков (32; 8; 10), Алексей Мясоедов (30; 5; 4), Денис Слаутин (32; 6; 5), Дмитрий Лыков (34; 3; 6), Алексей Гладышев (34; 7; 18), Артём Платонов (29; 0; 2), Алексей Бушуев (17; 2; 8), Сергей Харитонов (26; 11; 3), Сергей Перминов (25; 7; 9), Максим Пахомов (34; 37; 5), Денис Артюшин (25; 5; 1), Игорь Ларионов  (33; 31; 12), Сами Лаакконен (23; 28; 7). В составе команды также выступали Денис Самойлов (4; 0; 0), Андрей Макуненков (2; 0; 0) и вратарь Александр Косынчук (4; −13; 0).

 7. «Сибсельмаш» (Новосибирск) (23 игрока): Владимир Шестаков (28;−79; 0), Андрей Рейн (11; −36; 0) − Евгений Свиридов (34; 7; 1), Андрей Могильников (34; 2; 1), Евгений Конин (15; 0; 0), Николай Мельников (34; 2; 12), Роман Макаренко (33; 0; 0), Сергей Рогулев (34; 28; 9), Ишкельдин Максим (34; 14; 17), Игорь Войтович (34; 8; 5), Игорь Сычёв (33; 0; 3), Алексей Голитаров (32; 11; 4), Фёдор Миронов (20; 5; 0), Денис Потёмин (34; 2; 14), Антон Шевцов (34; 3; 6), Евгений Леонов (25; 0; 1), Сергей Таранов (34; 12; 1), Дмитрий Чехутин (9; 2; 0), Денис Турков (26; 14; 4), Евгений Маврин (32; 30; 10), Павел Анисимов (31; 6; 4). В составе команды также выступали вратари Сергей Наумов (3; −1; 0) и Сергей Громов (1; −0; 0).

 8. «Родина» (Киров) (24 игрока): Дмитрий Вершинин (32; −109; 0), Михаил Шиляев (7; −38; 0) − Михаил Добрынин (17;0; 0), Дмитрий Черепанов (32; 1; 12), Павел Чарушин (24; 0; 0), Андрей Клабуков (30; 2; 0), Игорь Леденцов (34; 5; 7), Михаил Мохов (24; 0; 0), Александр Симонов (33; 3; 16), Иван Бойко (32; 2; 2), Михаил Жданов (31; 8; 17), Дмитрий Евтюшин (34; 9; 8), Александр Ронжин (34; 6; 3), Сергей Шабуров (34; 16; 20), Максим Зубарев (14; 0; 1), Вячеслав Бронников (34; 49; 16), Константин Зубарев (29; 19; 7), Алексей Ланских (34; 10; 3), Алмаз Миргазов (18; 5; 3). В составе команды также выступали Сергей Перминов (8; 5; 2), Антон Ворончихин (8; 0; 0), Евгений Леухин (1; 0; 0), Артём Никулин (1; 0; 0) и вратарь Василий Зыкин (1; 0; 0).

 9. «Уральский трубник» (Первоуральск) (21 игрок): Антон Мокеев (19; −84; 1), Сергей Саблин (14; −35; 1) − Константин Пепеляев (31; 1; 2), Максим Комаров (32; 0; 0), Тимур Кутупов (32; 1; 6), Артём Ахметзянов (32; 6; 1), Андрей Кислов (32; 3; 14), Дмитрий Чулочников (31; 3; 6), Андрей Глазер (28; 1; 1), Дмитрий Сафуллин (27; 1; 1), Ян Муравский (32; 2; 1), Евгений Крячко (29; 3; 4), Артём Вшивков (32; 17; 11), Максим Ширяев (32; 22; 10), Дмитрий Степченков (32; 13; 7), Григорий Липин (27; 0; 0), Александр Воронковский, (28; 3; 5), Алексей Белов (32; 7; 0), Павел Чучалин (32; 18; 1). В составе команды также выступали Андрей Орлов (4; 0; 0) и Алексей Сердюк (4; 0; 0).

 10. СКА-«Нефтяник» (Хабаровск) (22 игрока): Виктор Яшин (31; −135; 0), Олег Андрющенко (1; −4; 0) − Сергей Каргаполов (30; 0; 1), Михаил Прокопьев (10; 0; 0); Дмитрий Попов (31; 22; 1), Дмитрий Разуваев (31; 4; 1), Сергей Горчаков (24; 4; 7), Максим Рязанов (31; 1; 2), Денис Корев (28; 4; 1), Михаил Тюко (32; 11; 11), Денис Варлачёв (31; 3; 10), Евгений Корев (28; 3; 6), Алексей Федосов (32; 10; 7), Дмитрий Сустретов (29; 2; 6), Марат Сыраев (33; 13; 13), Станислав Исмагилов (31; 10; 2), Евгений Стеблецов (30; 18; 4), Сергей Юсупов (29; 10; 8), Евгений Игошин (31; 9; 2), Фёдор Розвезев (11; 2; 0). В составе команды также выступали Юрий Соколов (2; 0; 0) и Василий Жаукенов (2; 0; 0).

 11. «Старт» (Нижний Новгород) (22 игрока): Евгений Шайтанов (21; −79; 0), Александр Евтин (11; −63; 1) − Максименко Денис (31; 0; 1), Костантин Стебихов (31; 0; 7), Алексей Котельников (31; 0; 1), Равиль Сиразетдинов (26; 3; 6), Олег Рязанов (31; 0; 0), Павел Гаврилов (30; 11; 9) Игорь Агапов (24; 2; 0), Дмитрий Чекулаев (29; 1; 3), Михаил Щитов (23; 0; 0), Александр Патяшин (30; 9; 5), Сергей Гаврилов (23; 3; 2), Евгений Черепанов (29; 10; 8), Леонид Бедарев (31; 11; 15), Руслан Галяутдинов (31; 8; 7), Антон Рычагов (31; 14; 0), Алексей Киселёв (31; 11; 2), Олег Пивоваров (25; 3; 0), Евгений Мастрюков (31; 13; 0). В составе команды также выступали Александр Аншуков (1; 0; 0) и вратарь Сергей Кривоногов (1; −1; 0).

 12. «Мурман» (Мурманск) (20 игроков): Олег Крутихин (28; −148; 0) − Станислав Долгий (31; 0; 0), Александр Кротов (31; 2; 1), Антон Батраков (32; 0; 0), Андрей Мытник (30; 1; 2), Александр Клыпин (32; 5; 3), Николай Изотов (32; 7; 15), Пётр Широков (32; 23; 7), Илья Сысоев (21; 0; 1), Михаил Ветров (32; 14; 4), Андрей Марковиченко (32; 1; 4), Артём Крапивин (14; 0; 0), Алексей Горохов (31; 3; 9), Иван Макаров (32; 6; 3), Владимир Архипов (32; 13; 5), Роман Никитенко (25; 1; 2), Кирилл Семенков (22; 0; 0), Сергей Чернецкий (31; 15; 9). В составе команды также выступали вратари Николай Митрошенко (3; −29; 0) и Виктор Каменев (4; −18; 0).

 13. «Строитель» (Сыктывкар) (19 игроков): Эдуард Найденков (26; −109; 0), Андрей Слобожанинов (6; −34; 0) − Роман Бояринцев (32; 0; 0), Максим Фасхутдинов (32; 2; 1), Сергей Дёмин (32; 1; 2), Денис Непогодин (32; 1; 5), Сергей Хрящёв (32; 4; 3), Семён Подкин (32; 8; 2), Михаил Цывунин (32; 7; 6), Руслан Нейфельд (17; 0; 6), Иван Пучков (32; 2; 5), Алексей Чухломин (14; 0; 0), Алексей Лысак (32; 17; 12), Павел Курочкин (19; 1; 3), Евгений Перевощиков (31; 18; 4), Михаил Красиков (25; 17; 3). В составе команды также выступали Виталий Мельник (1; 0; 0), Дмитрий Одинцов (3; 0; 0) и Алексей Другов (5; 0; 0).

 14. «Водник» (Архангельск) (23 игрока): Всеволод Харчев (12; −78; 1), Григорий Лапин (20; −79; 1) − Валерий Проурзин (22; 0; 2), Роберт Сокольников (31; 3; 3), Сергей Калинин (32; 0; 4), Александр Труфанов (29; 6; 2), Илья Пономарёв (32; 3; 6), Станислав Клюшанов (32; 6; 3), Николай Ярович (31; 3; 11), Николай Гаврилов (30; 4; 1), Эдуард Трифонов (25; 2; 4), Александр Гаврилов (31; 2; 9), Владислав Заостровцев (15; 0; 0), Рауан Исалиев (30; 8; 2), Александр Антонов (32; 12; 5), Сергей Катугин (32; 5; 1), Евгений Дергаев (31; 23; 3), Александр Серов (32; 6; 2), Артём Шеховцов (30; 6; 2). В составе команды также выступали Алексей Попутников (3; 0; 0), Алексей Голдин (2; 0; 0), Иван Воюшин (6; 0; 0) и Александр Воюшин (9; 0; 0).

 15. «Локомотив» (Оренбург) (17 игроков): Александр Морковкин (13; −58; 0), Илья Куйвашев (19; −115; 1) − Антон Орловский (32; 0; 2), Вадим Горшунов (32; 5; 0), Иван Козлов (32; 7; 5), Дмитрий Алексанин (17; 0; 1), Виталий Султанов (30; 0; 3), Евгений Кузнецов (29; 3; 7), Евгений Щеглов (32; 1; 2), Александр Кузнецов (31; 3; 4), Евгений Сысоев (32; 4; 2), Сергей Швырёв (32; 5; 12), Сергей Лихачёв (32; 15; 2), Анатолий Старых (32; 27; 9), Дмитрий Милованов (32; 8; 2), Евгений Ткачук (32; 6; 7), Евгений Тюркин (31; 4; 1).

 16. «Волга» (Ульяновск) (27 игроков): Максим Москвичёв (26; −154; 0), Дмитрий Сергеев (8; −56; 0) − Виталий Грачёв (22; 0; 0), Николай Синьков (11; 0; 0), Румиль Галиуллин (28; 1; 1), Борис Вавилов (13; 1; 0), Юрий Карсаков (24; 0; 0), Алексей Загарских (32; 12; 9), Игорь Уфандеев (19; 3; 12), Андрей Шулаев (17; 0; 1), Валерий Люлюмов (31; 6; 1), Андрей Орлов (18; 1; 0), Андрей Котачёв (21; 0; 0), Сергей Шебонкин (24; 3; 3), Алексей Мосягин (27; 1; 0), Андрей Балыкин (31; 0; 3), Вячеслав Петров (12; 1; 4), Виталий Макаров (30; 10; 15), Дмитрий Оськин (26; 7; 2), Алексей Сердюк (14; 0; 0), Денис Цыцаров (31; 12; 2), Александр Савельев (32; 25; 10), Евгений Волгужев (14; 4; 0). В составе команды также выступали Антон Филимонов (3; 0; 0), Дмитрий Барашков (2; 0; 0), Алмаз Набиуллин (8; 2; 0) и Сергей Улазов (7; 1; 0).

 17. «Боровичи» (26 игроков): Борис Силиванов (10; −59 ; 0), Андрей Анисимов (24; −137; 0) − Сергей Пантеев (26; 1; 2), Георгий Кудрин (29; 1; 0), Денис Щитов (24; 0; 0), Алексей Напалков (27; 0; 1), Алексей Селиванов (30; 0; 3), Михаил Губкин (25; 0; 2), Артём Попков (14; 2; 0), Михаил Коптий (26; 2; 6), Александр Яковлев (19; 0; 0), Андрей Бегунов (32; 15; 2), Александр Силаев (14; 0; 0), Артур Бефус (12; 0; 0), Янис Бефус (32; 13; 7), Ефимов Михаил (20; 2; 1), Пыдык Михаил (23; 2; 0), Евгений Трофимов (29; 5; 2), Николай Кулагин (27; 8; 6), Сергей Ирисов (32; 5; 4), Вячеслав Архипкин (24; 6; 3), Сергей Покидов (32; 11; 3), Николай Семяшкин (14; 1; 0). В составе команды также выступали Игорь Коняхин (6; 1; 0), Владимир Фисенко (3; 0; 0), Дмитрий Артёменко (3; 1; 0).

 Первая цифра в скобках после фамилии игрока обозначает количество сыгранных матчей, вторая — количество забитых (для вратарей — пропущенных) мячей, третья — количество голевых передач.

Лучший бомбардир — Евгений Иванушкин, «Динамо» (Москва) — 113 мячей.

По итогам сезона определён список 22-х лучших игроков.

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат России среди команд Высшей лиги — 2009—2010 на сайте Федерации хоккея с мячом России

2010
2009 год в хоккее с мячом
2010 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 2009 году
Чемпионаты России в 2010 году